Woodward House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Woodward House (Kentucky), ID-Nr. 84001534
 Woodward House (Texas), ID-Nr. 83004486
 Woodward House (Virginia), ID-Nr. 74002243